Recenseamento eleitoral é um requisito em algumas democracias, em que os cidadãos fazem prova que estão aptos para exercer o direito de voto.

No Brasil, é feita pelo Titulo de eleitor. Em Portugal, é feita pelo Cartão de eleitor/Cartão de cidadão.

Ver também 
Cartão de eleitor
Título de eleitor

Ligações externas 
Portal do Eleitor (Portugal)
Tribunal Superior Eleitoral (Brasil)

Eleições
Registros públicos